Canthidermis är ett släkte av fiskar. Canthidermis ingår i familjen tryckarfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Tryckarfiskar
Canthidermis